Составной список, созданный в рамках программы развития ООН для примерной оценки индекса человеческого развития населения по провинциям Индонезии

Примечания 
Комментарии

Источники

Административное деление Индонезии
Индекс человеческого развития
Население Индонезии
Списки:Индонезия